Alapin bezeichnet:
 Simon Sinowjewitsch Alapin

 Alapin-Eröffnung
 Alapin-Variante (Spanische Partie)
 Alapin-Variante (Sizilianische Verteidigung)